Перехват ван Эйка — процесс перехвата содержимого экрана ЭЛТ-монитора путём обнаружения распространяемых им электромагнитных волн. Он получил такое название по имени голландского компьютерного исследователя Вима ван Эйка (), который в 1985 году первым опубликовал статью, включавшую исследование для проверки концепции.

В 2004 году Маркус Кун () осуществил перехват ван Эйка для ЖК-мониторов.

Принцип работы 
Электронное оборудование образует вокруг себя электромагнитное поле. Это поле несёт информацию о сигналах, протекающих внутри оборудования. В некоторых случаях эта информация оказывается исчерпывающей, то есть наблюдая (удалённо) за электромагнитным полем, можно восстановить состояние излучающего объекта, восстановить данные, которые он обрабатывает. Эта проблема была известна и до ван Эйка, но считалось, что такое подслушивание — чрезвычайно сложный и дорогостоящий процесс. Ван Эйк опроверг все части этого утверждения. В его статье, вышедшей в 1985 году, подробно описывается, как с помощью оборудования суммарной стоимостью не больше 100 долларов можно перехватить изображение с монитора с расстояния нескольких десятков метров.

В ЭЛТ-мониторах изображение формируется лучом электронов, пробегающим экран построчно. Интенсивность свечения пиксела получаемого изображения регулируется интенсивностью луча. Сам луч управляется с помощью высоковольтных высокочастотных сигналов, которые, в свою очередь, порождают значительное электромагнитное излучение вокруг монитора. Это излучение, согласно работе ван Эйка, имеет заметное сходство с радиосигналом аналогового телевидения. Таким образом можно осуществить перехват информации с монитора с помощью обычной телевизионной антенны. После этого остаётся только осуществить синхронизацию полученного сигнала, что можно сделать либо вручную, либо таким же образом перехватив сигнал развёртки монитора.

Противодействие 
Меры противодействия описываются документами ФСТЭК по угрозам утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок. За рубежом аналогичным является стандарт TEMPEST разработанный NSA.

К мерам противодействия относятся пассивное экранирование устройств с целью уменьшить мощность побочного излучаемого сигнала, а также генераторы шумов для минимизации полезной информации в перехваченном сигнале. Другой подход состоит в специальной обработке видеосигнала таким образом, что видимое изображение не искажается, но перехват его сильно усложняется. Примером такого подхода являются специальные шрифты, отфильтровывающие высокочастотную компоненту видеосигнала.

Интересные факты 

 В романе Нила Стивенсона «Криптономикон», впервые опубликованном в 1999 году, описывается перехват ван Эйка для жидкокристаллического экрана ноутбука, хотя на тот момент ещё не была показана возможность его реализации.
 В 2009 году группа исследователей использовала перехват ван Эйка для компрометации процесса электронных выборов в Бразилии. Они показали, что, несмотря на то, что такой перехват не может изменить результаты выборов, он ставит под угрозу их анонимность.
 В сериале 4исла первый сезон 11 серия с помощью модифицированной антенны ван Эйка производилась слежка за жертвой преступления.

Примечания

Литература

Ссылки 

 12 вопросов о корректных измерениях побочных электромагнитных излучений — русскоязычная статья о перехвате электромагнитных излучений
 Демонстрация перехвата ван Эйка
 Video eavesdropping demo at CeBIT 2006 — презентация перехвата ван Эйка на CeBIT 2006
 Optical Emission Security — Frequently Asked Questions — FAQ по перехвату изображения основанный на рассеянном свете от монитора, Маркус Кун
 EckBox — open-source проект построения устройства для перехвата ван Эйка
  Аппаратура оценки ПЭМИН и паразитных ВЧ излучений — статьи БНТИ посвящённые различным аспектам защиты информации от утечки по каналам ПЭМИН

См. также 
 Tempest for Eliza

Информационная безопасность